Haidmühle ist der Ortsname von

 Haidmühle, Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haidmühle (Altenstadt an der Waldnaab), Ortsteil der Gemeinde Altenstadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Haidmühle (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Haidmühle (Neustadt an der Weinstraße), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Haidmühle (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haidmühle (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Haidmühle (Schnaittenbach), Ortsteil der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern